Imelda – nome proprio di persona italiano femminile
Imelda – municipalità delle Filippine nella Provincia di Zamboanga Sibugay
34919 Imelda – asteroide della fascia principale